Я, робот — збірка науково-фантастичних оповідань Айзека Азімова.
 Я, робот — фантастичний фільм, створений за мотивами оповідань Айзека Азімова, які увійшли у збірку «Я, робот».
 Я — робот (Біндер) - науково-фантастичне оповідання Індо Біндера, з серії оповідань про робота Адама Лінка.